Negroroncus är ett släkte av spindeldjur. Negroroncus ingår i familjen Ideoroncidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Klokrypare
Negroroncus